SLK ou slk peut faire référence à :

Code 
SLK ou slk est un code pouvant désigner : 
 SLK,  ;
 slk, le slovaque, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Sigle 
SLK, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Sportlich Leicht Kompakt, coupé cabriolet Mercedes-Benz Classe SLK ;
 SLK, un fichier du programme Microsoft Excel proposé par Microsoft au format Symbolic Link,
 Stade Léonard Kreisker à Saint-Pol-de-Léon.